Alain de Mijolla (1933-2019), psychiatre et psychanalyste français ;
 Sophie de Mijolla-Mellor (1946), psychanalyste française.